Le prince Fakhr Eddin Fouad, né le  à Rabat, Royaume du Maroc, est un prince égyptien.

Biographie 

Il est l'un des fils  de l'ancien roi d'Égypte Fouad II et de Fadila, née Dominique-France Picard.

Ascendance

Notes et références 

Naissance en août 1987
Naissance à Rabat
Personnalité masculine égyptienne
Dynastie de Méhémet Ali